Binderschicht steht für:
 eine bituminöse Schicht zwischen der Asphalttragschicht und der Asphaltdeckschicht, siehe Asphaltbinderschicht
 eine Schicht im Mauerwerksbau, die nur aus Bindersteinen besteht, siehe Mauerwerksverband